Runcu (Vâlcea), een gemeente in het Roemeense district Vâlcea
Runcu (Dâmbovița), een gemeente in het Roemeense district Dâmbovița